Interósseos se refere aos músculos entre os ossos. Podem ser: 

 Membro superior
 Músculos interósseos dorsais (mão)
 Músculos interósseos palmares
 Membro inferior
 Músculos interósseos dorsais (pé)
 Músculos interósseos plantares

Desambiguação

de:Musculi interossei